Schenck kan som auktorsförkortning betyda:

 Carl Friedrich Schenck (1803-1878)
 Johann Heinrich Rudolf Schenck
 Norman C. Schenck

Robotskapade auktorsförkortningar